Torre Viscontea – Torre medievale nel comune di Invorio, in Piemonte
 Torre Viscontea – Torre medievale nel comune di Lecco, in Lombardia
 Torre Viscontea – Torre medievale nel comune di Monza, in Lombardia

Pagine correlate
 Torre dei Visconti  – Torre situata a Pisa, in Toscana